Un pick-up ou pickup, est le nom qu'on donnait à un tourne-disque, dont on soulevait le bras.
 Un pick-up est un véhicule muni d'un espace ouvert à l'arrière permettant de transporter des charges.
 Le Leibniz Pick Up! est un biscuit au chocolat de l'entreprise allemande Bahlsen
Un pickup est un composant de machine agricole servant à ramasser le foin, la paille, …